Ódor, O’dor, O’Dor oder Odor ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Odor (* 1978), US-amerikanischer Musikproduzent
 Andrea Ódor (* 1975), ungarische Badmintonspielerin
 Kieth O’dor (1962–1995), britischer Rennfahrer
 Steven O’Dor (* 1987), australischer Fußballspieler